Mohammad Fanáji (, a nyugati sajtóban Mohammad Fanaei; 1951. december 23. –) iráni nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
1990-ben lett hazája legfelső szintű labdarúgó-bajnokságának partbírója, asszisztense. 1993-ban a FIFA JB felkérte a nemzeti labdarúgó-szövetségeket, hogy alakítsák meg az önálló asszisztensi (partbírói) keretet. Ezzel az intézkedéssel szétválasztották a mérkőzésvezetői és asszisztensi (megnövekedett feladatok) tevékenységet. Az I. Liga játékvezetőjeként 1996-ban vonult vissza.

Nemzetközi játékvezetés 
Az Iráni labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1991-től tartotta nyilván asszisztensi keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen tevékenykedett a működő játékvezető mellett asszisztensként. Az aktív nemzetközi szolgálattól 1996-ban a FIFA JB 45 éves korhatárát elérve búcsúzott.

Labdarúgó-világbajnokság
Az Amerikai Egyesült Államokban rendezték a XV., az 1994-es labdarúgó-világbajnokság döntő mérkőzéseit, ahol a FIFA JB kifejezetten asszisztensi tevékenységgel foglalkoztatta. Ezen a tornán a partbírók önálló partbíróként tevékenykedtek, még nem kapcsolódtak közvetlenül nemzeti játékvezetőjükhöz. Partbírói szolgálatának száma a világbajnokságon: 5.

1994-es labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Olimpiai játékok
Az 1992. évi nyári olimpiai játékok labdarúgó tornáján a FIFA JB asszisztensi szolgálatra alkalmazta. Az 1994-es labdarúgó-világbajnokság előtti, önálló asszisztensi szolgálat főpróbája volt.

1992. évi nyári olimpiai játékok

Konföderációs kupa 
Szaúd-Arábia adott otthont a 2., az 1995-ös konföderációs kupa tornának, ahol a FIFA JB partbírói szolgálatra alkalmazta.

Sportvezetőként  
Az Iráni Labdarúgó-szövetség megbízása alapján csapatának menedzsere az Ukrajnában rendezett U21-es labdarúgótornán.

Szakmai sikerek 
1994-ben az Ázsiai Labdarúgó-szövetség (AFC) Játékvezető Bizottsága (JB) az Év partbírója elismerő címmel tüntette ki.

Források 
 
 

Iráni labdarúgó-játékvezetők
1951-ben született személyek
Élő személyek